A La Liga 2002-03-as szezonja volt a bajnokság hetvenkettedik kiírása. A szezon 2002. augusztus 27-én kezdődött és 2003. június 26-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonkilencedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény 

|- style="background: #97DEFF;"
|5||align="left"|Valencia CF ||38||17||9||12||56||35||+21||60
|- style="background: #97DEFF;"
|6||align="left"|FC Barcelona ||38||15||11||12||63||47||+16||56
|- style="background:#ccccff; 2
|7||align="left"|Athletic Bilbao||38||15||10||13||63||61||+2||55|-
|8||align="left"|Real Betis Balompié||38||14||12||12||56||53||+3||54|- style="background: #97DEFF;"
|9||align="left"|RCD Mallorca ||38||14||10||14||49||56||-7||52|-
|10||align="left"|Sevilla FC||38||13||11||14||38||39||-1||50|-
|11||align="left"|CA Osasuna||38||12||11||15||40||48||-8||47|-
|12||align="left"|Atlético de Madrid||38||12||11||15||51||56||-5||47|-
|13||align="left"|Málaga CF||38||11||13||14||44||49||-5||46|-
|14||align="left"|Real Valladolid CF||38||12||10||16||37||40||-3||46|- style="background:#ccccff;"
|15||align="left"|Villarreal CF||38||11||12||15||44||53||-9||45|- style="background:#ccccff;"
|16||align="left"|Racing Santander||38||13||5||20||54||64||-10||44|-
|17||align="left"|RCD Espanyol||38||10||13||15||48||54||-6||43|- style="background:#FFCCCC"
|18||align="left"|Recreativo de Huelva||38||8||12||18||35||61||-26||36|- style="background:#FFCCCC"
|19||align="left"|Deportivo Alavés||38||8||11||19||38||68||-30||35|- style="background:#FFCCCC"
|20||align="left"|Rayo Vallecano||38||7||11||20||31||62||-31||32'''
|}

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1